Pantaleoni – cognome italiano
 Claudio Pantaleoni – scacchista e scrittore italiano
 Diomede Pantaleoni – politico italiano
 Francesco Pantaleoni – calciatore italiano
 Giovanni Pantaleoni – giocatore di baseball italiano
 Ideo Pantaleoni – pittore, scultore e litografo italiano
 Maffeo Pantaleoni – economista e politologo italiano
 Mario Pantaleoni – calciatore italiano (chiamato anche Pantaleoni III)
 Romilda Pantaleoni – soprano italiano